Ниже представлен список мифических царей, правивших в Микенах. Имена царей взяты из поэмы Гомера «Илиада» и других произведений древнегреческих и римских писателей. Даты правления даны по хронологии Евсевия Кесарийского.

Мифические цари Микен 

Микены